Bojarka (ukrainisch und russisch ) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Stadt in der Oblast Kiew, Rajon Kiew-Swjatoschyn, siehe Bojarka

 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Ananjiw, siehe Bojarka (Ananjiw)
 Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Lysjanka, siehe Bojarka (Lysjanka)